Лютовский сельсовет может означать:

 Лютовский сельский совет (Брестская область) (Высоковский район)
 Лютовский сельский совет (Орловская область) - см. Лютовское сельское поселение (Ливенский район)
 Лютовский сельский совет (Ростовская область) (Миллеровский район)
 Лютовский сельский совет (Тверская область) (Кашинский район)
 Лютовский сельский совет (Харьковская область) (Золочевский район)
 Лютовский сельский совет (Ярославская область) (Бурмакинский, затем Ярославский район)

См. также 
 Лютое
 Люта
 Лютовка